Арсен Арсенович Аравский (????-????) — советский журналист и сценарист.

Биография 
В 1910-х годах работал в области журналистики, в 1920-х годах начали писать сценарии для советского кинематографа, из которых экранизировано только 4. В качестве сценариста сотрудничал с киностудиями Грузия-фильм, Мосфильм, Совкино и ряда других киностудий СССР. Более подробная информация отсутствует.

Фильмография

Сценарист 
 1928 —
 Первый корнет Стрешнев
 Переполох
 1929 —
 Саба
 Третья молодость
 1931 — Три парада

Ссылки 
 Краткая биография.
 Досье с фильмографией.

Журналисты СССР
Сценаристы СССР